Novosel peut désigner :

 Marina Novosel, joueuse croate de volley-ball née en 1985
 Mirko Novosel, joueur et arbitre de basket-ball croate né en 1938
 Natalie Novosel, joueuse américaine de basket-ball née en 1989

Homonymie de patronyme